lsg – codice ISO 639-3 della lingua dei segni lionese
 LSG – Lega degli omosessuali esperantisti (Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj)